Каркалай — топоним:

Россия 
 Каркалай — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Каркалай — село в Увинском районе Удмуртии.
 Каркалай — железнодорожная станция в одноимённом селе.